Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 5000 méteres versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Fred Anton Maier nyerte meg, világcsúccsal. A Magyarországot képviselő Ivánkai György a 31. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekordok születtek:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

F05000